Charlotte County kan henvise til flere steder:

 Canada
 Charlotte County, New Brunswick

 USA
 Charlotte County, Florida
 Charlotte County, Virginia
 Det tidligere navn for Washington County, New York